KKH steht als Abkürzung für:

 Karakorum Highway, die Hochgebirgsstrasse zwischen Pakistan und China
 Kardinal König Haus, ein Bildungszentrum in Wien, Österreich
 Katholisches Krankenhaus Erfurt
 Kaufmännische Krankenkasse – KKH, eine deutsche Krankenkasse, von April 2009 bis Ende 2012 „KKH-Allianz“, früher „Kaufmännische Krankenkasse Halle (Saale) Ersatzkasse V.V.a.G.“
 Kernkraftwerk Hamm, sollte auf dem Gelände des Kraftwerks Westfalen errichtet werden, direkt neben dem mittlerweile stillgelegten Kernkraftwerk THTR-300 in Hamm, Nordrhein-Westfalen, die Planungen wurden jedoch niemals umgesetzt
 Kirms-Krackow-Haus, im thüringischen Weimar, es beherbergt ein Museum zur bürgerlichen Wohnkultur im 18. und 19. Jahrhundert
 Kreiskrankenhaus, ein Krankenhaus in Trägerschaft eines Landkreises, siehe Krankenhaus

KKH